Солнечная рыба — название нескольких разных видов рыб:
 Обыкновенная солнечная рыба (Lepomis gibbosus) — рыба семейства центрарховых отряда окунеобразных.
 Обыкновенный опах, или краснопёрый опах, или солнечная рыба (Lampris guttatus) — рыба семейства опаховых отряда опахообразных.

См. также 
 Рыба-солнце, или луна-рыба (Mola mola) — рыба семейства лун-рыб отряда иглобрюхообразных.
 Обыкновенный солнечник (Zeus faber) — рыба семейства солнечниковых отряда солнечникообразных.